Никола́й Ива́нович Мака́ров:
 Макаров, Николай Иванович (1930—2003) — генерал-лейтенант ВС СССР.
 Макаров, Николай Иванович (1824—1904) — российский математик, специалист в области геометрии.
 Макаров, Николай Иванович (род. 1950) — российский юрист, депутат Государственной думы.